Sainsbury può riferirsi a:

Persone 
 John Sainsbury (1927-2022) – imprenditore e filantropo britannico
 Trent Sainsbury (1992) – calciatore australiano

Altro 
 Sainsbury's – catena di supermercati del Regno Unito
 Sainsbury Centre for Visual Arts – galleria d'arte e museo di Norwich in Inghilterra